Tanque Nuevo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tanque Nuevo, Coahuila, ort, 
 Tanque Nuevo, San Luis Potosí, ort,